Бабин може бити:

 Бабин (Наместово), насеље у округу Наместово, Жилински крај, Словачка Република
 Бабин, више топонима у Пољској и Украјини